

Codici 
 Q5 – codice vettore IATA di 40-Mile Air

Matematica 
 Q5 – quinto assioma dell'aritmetica di Robinson

Musica 
 Q5 – gruppo musicale heavy metal statunitense

Televisione 
 Q5 – serie televisiva della BBC

Altro 
 Audi Q5 – automobile della Audi
 Nanchang Q-5 – cacciabombardiere cinese